Eifel bezeichnet:
 das deutsche Mittelgebirge Eifel
 den Ford Eifel
 das Eifelium, Stufe des Devon
 das Elektronische Informations- und Führungssystem für die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe (EIFEL)
 das Fahrgastschiff Eifel

Eifel ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Ring-Eifel (* 1960), deutscher Journalist, Chefredakteur der Katholischen Nachrichten-Agentur

Siehe auch:

 Eiffel